Cassandra steht für:
 Cassandra (Lied), Song von ABBA
 Cassandra (Schiff, 1906), Passagierschiff der Donaldson Line
 Cassandra, Pseudonym von Erwin Heinrich Bauer (1857–1901), deutscher Schriftsteller
 Cassandra, Pseudonym von William Connor (Journalist) (1909–1967), britischer Journalist 
 Cassandra, Codename der Version 3.0 von Linux Mint
 Cassandra-Nunatak, Nunatak auf der Anvers-Insel, Antarktis
 Apache Cassandra, NoSQL-Datenbankmanagementsystem

Cassandra ist der Name folgender Personen:
 Regina Cassandra (* 1990), indische Schauspielerin und Model 

Cassandra ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cassandra (Georgia)
 Cassandra (Louisiana)
 Cassandra (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Cassandras Traum, Spielfilm von Woody Allen (2007)
 Cassandra-Parrish-Werkstatt, Gruppe attischer Vasenmaler und Töpfer
 The Cassandra Complex, irisch-englische Musikgruppe
 Polizeiruf 110: Cassandras Warnung
 Kassandra